Села:
 Торецьке — Донецька область, Краматорський район
 Торецьке — Донецька область, Покровський район